Ямбор может означать:

 Ямбор, Аги (1910—1997) — венгерско-американская пианистка, музыкальный педагог.
 Ямбор — село, Табунский район, Алтайский край, Россия.